Lodewijk van Bourbon, een Luiks prins-bisschop
 Louis Alphonse de Bourbon, een Franse edele en troonpretendent; en
 Louis de Bourbon (dichter), een Nederlands dichter.